Ministère de la Sécurité publique peut désigner :
 Ministère de la Sécurité publique, le ministère au Canada chargé de la sécurité publique ;
 Ministère de la Sécurité publique, le ministère au Québec chargé de la sécurité publique ;
 Ministère de la sécurité publique de la République populaire de Chine, ministère de la Chine chargé de la sécurité publique ;
 Ministère de la Sécurité publique, en Pologne.